TV Clube pode ser:

 TV Clube (Ribeirão Preto) - emissora de televisão brasileira sediada em Ribeirão Preto, São Paulo;
 TV Clube (Teresina) - emissora de televisão brasileira sediada em Teresina, Piauí;
 TV Guararapes - emissora de televisão brasileira sediada em Recife, Pernambuco, anteriormente TV Clube;
 TV Manaíra - emissora de televisão brasileira sediada em João Pessoa, Paraíba, anteriormente TV Clube

Clube